

Персоналії 

 Арон Гуннарссон (,  1989) — ісландський футболіст, півзахисник клубу «Кардіфф Сіті».
 Гуннар Гуннарссон (,  1948) — ісландський дипломат.
 Карл Гуннарссон (,  1986) — шведський хокеїст, захисник.
 Ліса Гуннарссон (,  1999) — шведська легкоатлетка (стрибки з жердиною).
 Ніклас Гуннарссон (,  1991) — норвезький футболіст.
 Сусанне Гуннарссон (,  1963) — шведська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.

Інше 

 10265 Гуннарссон (10265 Gunnarsson) — астероїд головного поясу, відкритий 2 вересня 1978 року.